Die Ligue 1 (Guinea) 2021/22 war die 56. Auflage der Fußballmeisterschaft in Guinea. Meister wurde erneut der Horoya AC, der seinen achten Titel in Folge gewann.

|}

Weblinks 
 https://www.rsssf.org/tablesg/guinea2022.html#ligue1

Fußballwettbewerb in Guinea
Fußballsaison 2021/22